Pro wrestling est le terme consacré en anglais américain pour désigner le catch.

Jeux vidéo 
Pro Wrestling peut faire référence à :
 un jeu de 1986 développé par Nintendo (connu sous le nom de Pro Wrestling: Famicom Wrestling Association au Japon)
 un jeu de 1986 développé par Sega (connu sous le nom de Gokuaku Doumei Dump Matsumoto au Japon)